Посольство Украины на Кипре — это дипломатическое представительство Украины на Кипре, расположенное в столице Кипра городе Никосия.

Задачи посольства 

Основная задача Посольства Украины в Никосии представлять интересы Украины, способствовать развитию политических, экономических, культурных, научных и других связей, а также защищать права и интересы граждан и юридических лиц Украины, которые находятся на территории Кипра.

Посольство способствует развитию межгосударственных отношений между Украиной и Кипром на всех уровнях, с целью обеспечения гармоничного развития взаимных отношений, а также сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.

История дипломатических отношений 

Республика Кипр признала независимость Украины 27 декабря 1991 года. 19 февраля 1992 года были установлены дипломатические отношения между странами. В августе 1999 года в Никосии открыто Генеральное консульство Украины, в июне 2003 года начало свою деятельность Посольство Украины в Республике Кипр.

Руководители дипломатической миссии 

 Марков Дмитрий Юхимович (1999–2002)
 Гуменюк Борис Иванович (2003–2007)
 Демьянюк Александр Павлович (2007–2012)
 Гуменюк Борис Иванович (2012–2019)
 Сиренко Наталия Юрьевна (2019–2020)
 Нимчинский, Руслан Михайлович (с 2020)

См. также 

Список дипломатических миссий Украины

Ссылки 

Дипломатические представительства Украины